Stadtpark steht für:

 eine urbane Parkanlage, siehe Volksgarten
 Stadtpark, Ortsteil von Alt-Remscheid, Nordrhein-Westfalen
 Stadtpark (Film), österreichischer Spielfilm (1951)
 Stadtpark (Fernsehfilm), deutscher Fernsehfilm (1963)

Parkanlagen:
 Stadtpark (Biel)
 Stadtpark Bochum
 Stadtpark Braunschweig
 Stadtpark (Erfurt)
 Stadtpark Garbsen
 Grazer Stadtpark
 Hamburger Stadtpark
 Stadtpark Hannover
 Stadtpark (Prudnik)
 Stadtpark Regensburg
 Stadtpark Steglitz
 Königlicher Nationalstadtpark, Stockholm
 Wiener Stadtpark

Am Stadtpark steht für:
 Zuffenhausen-Am Stadtpark, Stadtteil von Zuffenhausen, Stadtbezirk von Stuttgart
 Am Stadtpark (Erfurt), Straße in Erfurt, siehe Liste der Kulturdenkmale in der Löbervorstadt
 Am Stadtpark (München), Straße in München-Pasing
 Am Stadtpark (Weißenfels), Straße in Weißenfels

Siehe auch:
 Forum Stadtpark in Graz
 Stadtgarten